Быжы — многозначный термин:

 Биже (река) — река в Алматинской области.
 Быжы (станция) — станция в Алматинской области.
 Быжы (блюдо) — блюдо киргизской кухни.